Маринець Анатолій Петрович  — український дипломат
 Маринець Василь Васильович — український учений-математик

Маринець — село в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства

Маринець – населений пункт у Крапинсько-Загорській жупанії у складі міста Преграда